Saint-Sorlin peut faire référence à :

Patronyme 

 Armand Desmarets de Saint-Sorlin, maître écrivain français du  ;
 Jean Desmarets de Saint-Sorlin, un poète et dramaturge français.

Toponyme

Bourgogne-Franche-Comté 
 Saint-Sorlin, nom porté par la commune de La Roche-Vineuse jusqu'en 1908
Saint-Sorlin, un sommet du massif du Jura, à cheval sur les départements du Doubs et du Jura

Auvergne-Rhône-Alpes  
 Saint-Sorlin, une commune dans le département du Rhône,
 Saint-Sorlin-d'Arves, une commune dans le département de la Savoie, 
 Saint-Sorlin-de-Morestel, une commune dans le département de l'Isère, 
 Saint-Sorlin-de-Vienne, une commune de l'Isère, 
 Saint-Sorlin-en-Bugey, commune dans le département de l'Ain,
 Saint-Sorlin-en-Valloire, commune dans le département de la Drôme;

Nouvelle-Aquitaine  
 Saint-Sorlin-de-Conac, une commune située dans le département de la Charente-Maritime.

Voir aussi 
 
Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France